Ekaterina Efimova – pallavolista russa
 Ėmma Efimova – schermitrice sovietica
 Julija Efimova – nuotatrice russa